Клайд () — особове чоловіче ім'я з шотландськими коренями, за походженням пов'язане з однойменною річкою поблизу Глазго.

Відомі носії особового імені:
 Клайд Бест (;  1951) — бермудський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Клайд Вернон Сессна (; 1879—1954) — американський авіаконструктор і підприємець.
 Клайд Де Вінна (; 1890—1953) — американський кінооператор і оператор-постановник.
 Клайд Дрекслер (;  1962) — американський баскетболіст, що грав на позиціях легкого форварда і атакувального захисника.
  (; 1905—1960) — американський соціальний антрополог, дослідник культури індійців навахо.
 Клайд Колдвелл (;  1948) — американський художник-ілюстратор у жанрі фентезі.
 Клайд Томбо (; 1906—1997) — американський астроном, який відкрив велике число астероїдів, а також карликову планету Плутон у 1930.

Див. також 
 Бонні та Клайд

Примітки 

Шотландські імена